Никифорово — топоним:

Россия

Украина 
 Никифорово — поселок в Донецкой области.